Флаг муниципального образования «Зыря́нский район» Томской области Российской Федерации — официальный символ муниципального образования, отражающий его исторические и культурные традиции и особенности.

Положение об официальных символах муниципального образования «Зырянский район» утверждено 26 сентября 2006 года, рисунки и описания — 27 февраля 2007 года.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Зырянский район“ представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины флага к его длине 2:3. Цвет полотнища соответствует цветам гербового поля. Флаг имеет три поля — с левой стороны вертикальное поле светло-зелёного цвета с соотношением длины к длине полотнища флага 1:4; два горизонтальных, равных по размеру поля — верхнее поле тёмно-зелёного цвета, нижнее поле голубого цвета. Внизу нижнего поля по горизонтали изображены одна под другой три волнистых линии белого цвета.

Вверху вертикального поля размещается герб муниципального образования „Зырянский район“. Обратная сторона флага зеркально повторяет его лицевую сторону».

Герб муниципального образования «Зырянский район», изображённый на флаге, представляет собой четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности геральдический щит с отношением сторон 9:8. Поле щита разделено горизонтальной чертой светло-зелёного цвета на две равные части, верхнюю и нижнюю. Поле щита окаймлено широкой линией золотого цвета.

Верхняя часть герба представляет собой поле, разделённое на две части по диагонали слева снизу направо вверх. Левая часть поля окрашена в светло-зелёный цвет, правая часть поля окрашена в тёмно-зелёный цвет. В верхней левой части поля герба размещён герб Томской области на геральдическом щите с короной на светло-зелёном поле. В нижней правой части поля по центру размещено изображение пяти золотых колосьев помещённых в чёрный перфорированный по внешнему краю круг.

Нижняя часть герба представляет собой поле голубого цвета, в центре нижней части изображена ветка сибирского кедра с хвоей зелёного цвета и с двумя шишками светло-коричневого цвета. Внизу нижней части герба по горизонтали изображены одна под другой три волнистых линии белого цвета.

Примечания 

Флаги с изображением кедра
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением корон
Флаги с изображением лошади